Ammerman bezeichnet:

 Ammerman Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Alaska (Yukon-Koyukuk)
 Ammerman Mountain, ein Berg im US-Bundesstaat Alaska (Yukon-Koyukuk)

Ammerman ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph S. Ammerman (1924–1993), US-amerikanischer Politiker
 Loren K. Ammerman (* 1965), US-amerikanische Zoologin
 Sarah Ammerman (* 1987), US-amerikanische Volleyballspielerin

Siehe auch:

 Ammermann